Vanille steht für:

 Vanille (Gewürz), aus Kapselfrüchten von Orchideen-Arten der Gattung Vanilla
 Vanille (Orchideen), Vanilla, Pflanzengattung
 Gewürzvanille, Echte Vanille, Vanilla planifolia, spezielle Pflanzenarten

 Vanille-Inseln (touristischer Zusammenschluss im Indischen Ozean)
 vanille, Kurzform für Vanillasex, ohne BDSM
 Vanille, eigentlich Oerba Dia Vanille, Computerspiel-Figur, siehe Final Fantasy XIII #Vanille

Siehe auch:
 Vanillin (Hauptaromastoff)
 Vanil (französischer Dialekt für „Fels“)
 Vanilla (Begriffsklärung)
 Vanilleae (Orchideen-Gattungen)
 Vanilloide (organische Verbindungen)